Hashimoto steht für:

 Hashimoto (Wakayama), Stadt in der Präfektur Wakayama in Japan
 Hashimoto (Familienname), ein japanischer Familienname
 (11545) Hashimoto, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hashimoto-Thyreoiditis, eine Schilddrüsenerkrankung